«Мама Ануш» — советский двухсерийный телефильм 1983 года снятый на киностудии «Арменфильм» режиссёром Араиком Вауни.

Сюжет 
Чтобы был ближе к своему сыну, проходящему срочную службу, мама Ануш едет в далёкий город…

В ролях 
 Лия Ахеджакова — Анна Григорьевна Мигуля, «мама Ануш», мама Юрика
 Лев Дуров — Николай Мигуля, отец Юрика
 Азат Шеренц — Миртакар-ата
 Тигран Восканян — Юрик
 Р. Давтян — Каринэ
 Э. Григорян — стюардесса
 Степан Кеворков — Семен Семенович
 Александр Хачатрян — Михаил Михайлович Захаров, майор, заместитель командира по политической части
 Айкануш Еремян — ''бабушка Тамара

Критика 
Первая главная роль актрисы Лии Ахеджаковой, практически её монофильм:
роль, исполненная в привычной для Ахеджаковой стилистике, где комические и драматические сцены сплетаются в одну неразрывную сюжетную нить, еще раз — и теперь уже на практике доказала, что её артистический талант выдерживает самые сложные испытания и способен покорить самую разнородную телевизионную аудиторию простотой правды.

Ссылки 
 Трогательный фильм «Мама Ануш» с Лией Ахеджаковой // Армянский музей Москвы и культуры наций, 11 марта 2018

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1984 года
Телефильмы студии «Арменфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР